Уједињено Краљевство је на Песми Евровизије учествовало 64 пута. Дебитовало је већ на другој по реду Евровизији (1957) и један је од најуспешнијих учесника такмичења. Такмичење је освојило укупно пет пута, а припада тзв. великој петорци, заједно са Француском, Немачком, Италијом и Шпанијом. На пет такмичења се пласирало на последње место, а 2003. и 2021. године су освојили нула поена.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Уједињено Краљевство